Braxenthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Braxenthaler (1893–1937), deutscher Gewerkschafter und NS-Opfer
 Martin Braxenthaler (* 1972), deutscher Monoskifahrer